Il sedum sieboldii è una pianta succulenta appartenente al genere sedum.

Coltivazione
Come per gli altri Sedum

Altri progetti 

Crassulaceae